Каэр Морхен (, ) может означать:

 Каэр Морхен — горная крепость в цикле романов Андрея Сапковского «Ведьмак», в которой располагалась одна из ведьмачих школ — школа Волка.
 Каэр Морхен (Ведьмак) — второй эпизод второго сезона американского телесериала «Ведьмак».